Mihai Viteazu(l) azaz Vitéz Mihály néven ismert II. Mihály havasalföldi fejedelem. Róla nevezték el az alábbi településeket:

 Mihai Viteazu település Romániában, Botoșani megyében
 Mihai Viteazu település Romániában, Călărași megyében
 Mihai Viteazu település Romániában, Constanța megyében
 Mihai Viteazu, magyar nevén Szentmihály, település Romániában, Kolozs megyében
 Mihai Viteazu, magyar nevén Zoltán, település Romániában, Maros megyében